

Персоналії 

 Ібрагім Аль-Харбі — саудівський футболіст
 Мансур Аль-Харбі — саудівський футболіст

Інше 
 Ель-Ентаґ Ель-Харбі — єгипетський футбольний клуб, що базується в Каїрі